Viki o Tokelau — національний гімн Токелау, залежної території Нової Зеландії у Тихому Океані.

Історія 
Гімн Токелау був прийнятий 2012 року.

Слова

Примітки 

Гімни країн Океанії
Токелау